Le phare de la Croix à Concarneau.
 Le phare de la Croix situé dans l'embouchure du Trieux.

Voir aussi